

Astronomia
 1688 Wilkens – asteroide della fascia principale

Persone
 Fabian Wilkens Solheim – sciatore alpino norvegese
 Lenny Wilkens –  ex cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense
 Maybritt Wilkens, nota come May Britt – attrice svedese
 Rudolf August Wilkens Straeuli – ex rugbista a 15 e allenatore di rugby a 15 sudafricano
 Tom Wilkens – nuotatore statunitense